Иосиф Ливчак: Ливчак, Иосиф Николаевич (1839—1914) — русский изобретатель в области полиграфии, военного дела и транспорта.
 Ливчак, Иосиф Фёдорович (1914—2006) — учёный в области климатизации и вентиляции гражданских зданий и охраны окружающей воздушной среды.